Deux régiments du royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Montrevel » :
 Infanterie
 Le régiment de Montrevel 

 Cavalerie
 Le régiment de Montrevel cavalerie

Homonymie d'unités militaires